Judith und Holofernes steht für:

 Judith und Holofernes (Sujet), zwei Personen aus dem Buch Judit des Alten Testaments
 Judith und Holofernes (Caravaggio), Gemälde von Caravaggio
 Judith und Holofernes (Donatello), Bronzefigur von Donatello
 Judith und Holofernes (Artemisia Gentileschi), Gemälde von Artemisia Gentileschi
 Judith und Holofernes (Gustav Klimt), Gemälde von Gustav Klimt
 Judith und Holofernes (Nestroy), eine Travestie von Johann Nestroy aus dem Jahr 1849

Siehe auch:
Judith Holofernes